C-4 (си-четыре или си-фор) — разновидность пластичных взрывчатых веществ военного назначения.

Состав был разработан в 1956 году как улучшение состава, применявшегося во Второй мировой войне, состоявшего из гексогена, минерального масла и лецитина и похожего на пластичные взрывчатые вещества. C-4 входит в группу с обозначением «C», в которую также входят составы C-2 и C-3, содержащие разные количества гексогена.

Иногда утверждается, что обозначение «C» означает «композиция» (), и название состава является аббревиатурой от Composition 4. Однако это неверно, термин composition использовался для любого стабильного взрывчатого состава, и существовали взрывчатки «Composition A» и «Composition B». Таким образом, более логично название Composition C-4.

Состав 
В состав C-4 входят:
 гексоген(Cyclotrimethlenetrinitramine/RDX) (90 %)
 полимерное связующее — полиизобутилен (3,1 %)
 пластификатор — ди-(2-этилгексил)-себацинат или диоктилсебацинат (5,3 %)
 моторное масло спецификации SAE 10 (1,6 %)

Кроме того, в настоящее время в состав добавляется химическая метка (например, ) для определения типа взрывчатого вещества и его происхождения.
С-4 — это 91 % гексогена, 2,25 % вистанекса, 5,31 % диоктилсебацината и 1,44 % жидкой смазки.

Свойства 
Состав C-4 широко известен своей пластичностью. Он может заполнять щели в зданиях и конструкциях и принимать любую желаемую форму. Кроме того, C-4 известен своей надёжностью и стабильностью. Например, поджигание C-4 приводит к медленному горению (примерно такому же, как при сгорании древесины).

Паспортная чувствительность к удару — 48 см (тротил 90—100 см) для груза 2 кг. Однако эксперимент Разрушителей легенд показал, что даже падение на заряд C-4 груза массой 41 кг с расстояния 91 см и прямое попадание винтовочных пуль с разумно близкого расстояния не приводят к взрыву (см. эпизод 175 сезона 2011 года).

Надёжным способом вызвать взрыв является применение электродетонатора или капсюля-детонатора.

Когда начинается реакция, С-4 распадается, выделяя различные газы (в основном оксиды углерода и азота). Начальная скорость расширения газов составляет 8500 метров в секунду.

Для стороннего наблюдателя взрыв происходит почти мгновенно. Тем не менее, взрыв имеет две фазы. Первоначальное расширение причиняет бо́льшую часть разрушений. Оно также создаёт область низкого давления возле центра — газы двигаются так быстро, что возле центра почти не остаётся газов. Во второй фазе газы двигаются назад в область частичного вакуума, создавая вторую волну, направленную внутрь.

Двух стандартных армейских блоков C-4 (M-112) весом в полкилограмма каждый хватает, чтобы взорвать грузовик. Взрывотехники используют обычно большее количество C-4. К примеру, чтобы разрушить стальную балку толщиной в 20 сантиметров, используют примерно 3,5 — 4,5 кг C-4.

Применение 
C-4 используется для различных разрушительных задач. В основном взрывчатое вещество применяется военными для подрыва сооружений — ВВ заполняют трещины, чтобы взорвать тяжёлые стены. С-4 также широко используется в качестве оружия для поражения живой силы в бою или террористическом акте. Например, во время Войны во Вьетнаме солдаты использовали мину M18A1 «Клеймор». Эта мина состоит из блока C-4 и поражающих элементов в виде стальных шариков и роликов.

Благодаря своей стабильности и превосходному поражающему действию С-4 используется террористами и партизанами по всему миру. Малое количество C-4 может стать причиной больших разрушений, кроме того, C-4 не имеет запаха и её легко перевозить контрабандой. Несмотря на то, что основным производителем C-4 является США, где ведётся строгий контроль за оборотом, существует множество источников аналогичных С-4 взрывчатых веществ (например, Иран). Так что, учитывая относительную доступность, в настоящее время С-4 остаётся одним из главных орудий террористов.

Дополнительная информация 
 Во время войны во Вьетнаме многие американские солдаты использовали небольшие количества C-4 для разогрева пайков в длительных рейдах. Хотя солдаты вполне безопасно применяли этот метод, ходило несколько историй о том, как солдаты пытались потушить C-4, затаптывая пламя, и вызывали взрыв — горение ВВ в замкнутом или полузамкнутом пространстве приводит к повышению давления, ускорению горения и приводит к взрыву с гораздо большей вероятностью, чем горение в открытом пространстве, но Разрушителям легенд (175 серия 9 сезона) не удалось подорвать С-4 ни с помощью ударов, ни с помощью термита.

 C-4 использовался в финале турнира по профессиональному рестлингу «Король смертельной схватки» («King of the Death match») в 1995 в Японии. Победитель турнира Мик Фоли (Mick Foley) получил при этом ожоги 2-й степени.
 В СССР похожее ВВ нормальной мощности на основе гексогена выпускалось и выпускается в РФ, как ВВ для ВС СССР/РФ под названием Пластит-4 или ПВВ-4
 Используется силами СпН как ВВ, из которого можно приготавливать фигурные, необычные по форме и весу заряды, наряду с ЭВВ-11 Эластит
 С-4 изначально не имеет запаха. Но чтобы собаки могли обнаруживать её, применяют специальные химические маркеры. В большинстве случаев С-4 пахнет миндалём.

C-4 в массовой культуре 

 Наглядное применение и действие С-4 можно увидеть почти в любой из серий сериала «Звёздные врата» (где один из персонажей даже назвал резервный «План В» отряда «планом Си»), впрочем, как и во многих других голливудских боевиках.
 В играх на военную и околовоенную тематики: Point Blank, CrossFire, Fallout, Jungle Strike, Warfare, PUBG, сериях Battlefield, Call of Duty, Counter-Strike, Grand Theft Auto, Critical-Ops, Metal Gear, XCOM 2, Rust, Tom Clancy's Rainbow Six Siege, и пр., часто в виде брусков или пакетов с дистанционными детонаторами.
 В игре World of Warcraft существует взрывчатое вещество сефорий (seaforium) которое является явной отсылкой к C-4 (си-фор).
 С-4 часто применяется в сериале «Остаться в живых».
 В книге «Академия вампиров. Последняя жертва» использовали для подрыва половины королевского двора.
 С-4 встречается в сериале «Обмани меня» (2 сезон, 12 серия), сериалах «Банши», «Касл» и «Кости».
 У американской группы Texas in July есть песня «C-4».
 В фильме «Умри, но не сейчас» Джеймс Бонд использует C-4, приводя в действие взрывчатку при помощи своих часов.
 В фильме «Крепкий орешек» террористы минируют и взрывают при помощи C-4 крышу здания «Накатоми Плаза».

 В аниме «Наруто: Ураганные хроники» персонаж по имени Дейдара использует бомбу, которую назвал в честь C-3.

 В аниме и визуальной новелле «Higurashi no Naku Koro ni» отряд Ямаину применяет С-4 при взломе подземелья поместья Сонодзаки. Интересен момент взрыва тем, что произошел он посреди оживленного поселка в горах, но одновременно с запуском праздничных фейверков в честь местного фестиваля, потому эхо от взрыва легко смешалось с эхом от салютов.

 В фильме «Час пик» полицейский под прикрытием приезжает на встречу с преступником, который собирается продать ему C-4.

 В шутере Counter-Strike C-4 используется террористами для выполнения основной задачи (подрыва цели) на картах типа «de_».

 В шутере PUBG C-4 используется как один из видов оружия.

 В комиксе «Batman: The Man Who Laughs» Джокер взрывает стену в психбольницу с помощью С-4. Также Бэтмен взрывает виадук, чтобы отравленная вода не пошла в город.

 С-4 используют люди Пабло Эскобара для изготовления бомб в сериале «Narcos-2».
 Один из финишеров бывшего рестлера WWE Джона Моррисона (ныне выступающего в Lucha Underground под именем Джонни Мундо) называется C-4.
 C-4 упоминается в песне «Ногти» группы «Кровосток».
 C-4 — песня группы Lumen.
 C-4 упоминается в 9 серии первого сезона сериала «Каратель».
 В дораме «Потомки солнца» капитан Ю шутит, что боится листов А4 куда больше, чем взрывчатки С-4.
 В книге «Джин Грин неприкасаемый» Гривадия Ли Горпожакса (коллективный псевдоним Горчакова, Поженяна и Аксенова) в главах, посвящённых подготовке «зелёных беретов» в форте Брэгг несколько раз упоминалась взрывчатка «Q-5», что является намёком на «C-4».
 В шутере Tom Clancy’s Rainbow Six Siege взрывное устройство на основе C-4 используется оперативниками защиты для нейтрализации противника и разрушения не укрепленных поверхностей.
 C-4 — песня рэпера ATL.
 В компьютерной игре ARK:survival evolved C-4 используется как оружие.
 В компьютерной игре Rust C-4 используется как взрывчатка.
 В мобильной игре Last Day on Earth: Survival C-4 используется, как взрывчатка для взрыва стен на рейдах и для взрыва коконов в Заражённом лесу.
 В Jagged Alliance 2 С-4 можно было получить из кристаллов RDX и взрывчатки TNT.
 В компьютерной игре Call of Duty 4: Modern Warfare С-4 используется для взрыва стен, дверей, и т. д.

Примечания 
абола

Ссылки 
 Chemical Explosives
 M118
 Terror 'Mules': Bombs in Bodies
 Разрушители легенд

Взрывчатые вещества